Le terme ligne 45 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 45 des chemins de fer belge
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 45 relie Troyes à Gray

Voir aussi 
  

45